Naturalismo – approccio alla spiritualità
 Naturalismo – dottrina filosofica
 Naturalismo – corrente letteraria
 Naturalismo – dottrina scientifica riguardante la biologia e la zoologia
 Naturalismo – corrente artistica pittorico-scultorea
 Naturalismo – movimento pittorico
 Naturalismo – movimento teatrale e cinematografico

Altri progetti